Thomas Dawes ist der Name folgender Personen:

* Thomas Dawes (Politiker) (1731–1809), US-amerikanischer Politiker 
 Thomas Dawes (Jurist) (1757–1825), US-amerikanischer Jurist 
 Thomas Dawes (Geistlicher) (1818–1904), US-amerikanischer Geistlicher und Autor